Geografia:
 Castiglione – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Korsyka, w departamencie Górna Korsyka

Osoby noszące nazwisko Castiglione:
 Baldassare Castiglione (1478–1529) – włoski pisarz i dyplomata
 Branda de Castiglione (1350/60–1443) – włoski duchowny katolicki i dyplomata
 Giovanni Castiglione (1420–1460) – włoski duchowny katolicki
 Giovanni Castiglione (1742–1815) – włoski duchowny katolicki
 Giuseppe Castiglione (1688–1766) – włoski jezuita, misjonarz, malarz i architekt
 Giuseppe Castiglione (ur. 1963) – włoski polityk
 Yael Castiglione (ur. 1985) – argentyńska siatkarka
 Kasper Suski, właśc. Gaspare Castiglione – krakowski złotnik pochodzący z Włoch